

De spreuk in andere talen 
 God is liefde (doorverwijspagina)
 God is Love (doorverwijspagina)

Geschriften 
 Deus Caritas Est, een pauselijke encycliek
 Deus Caritas Est (tijdschrift), magazine van de Broeders van Liefde

Gebruikers van het adagium

Wapenspreuken in de Rooms-katholieke kerk 
 John Baptist Yang Xiao Ting
 Rosolino Bianchetti Boffelli
 Angelo Comastri
 Rafael Escudero López-Brea
 Lionel Gendron
 Pawło Honczaruk
 Peter Joseph Hundt
 Prosper Kontiebo
 Wilhelm Krautwaschl
 Franjo Kuharić
 Piotr Libera
 Josef Marketz
 George Nkuo
 Kenneth Nowakowski
 Joseph Pibul Visitnondachai
 Beniamino Pizziol
 Ignazio Sanna
 Murilo Sebastião Ramos Krieger
 Andrzej Siemieniewski
 Joseph Xu Hong Gen
 Luis Rafael Zarama Pasqualetto

Overige Rooms-katholieken 
 Gustave Olombe Atelumbu Musilamu, een Congolees bisschop en ordestichter (leus)
 Anna-Maria Redi, een heilige (rumineerde hierop)